ЮНИТ, он же UNIT (UNified Intelligence Taskforce / United Nations Intelligence Taskforce) — вымышленная военная организация из британских научно-фантастических телесериалов «Доктор Кто», «Торчвуд», «Приключения Сары Джейн», созданная Алистером Гордоном Летбридж-Стюартом в конце 1960-х годов в Британии. Действуя под эгидой ООН, её целью являлись изучение и борьба с паранормальными и внеземными угрозами в Британии, а позже и по всей Земле. ЮНИТ была не единственной организацией на Земле, ведшей борьбу с пришельцами, однако именно с этой организацией Доктор имеет тесные отношения, и даже, имел постоянную должность в штабе сотрудников.

После трансляции «Доктора Кто» в 2005 году, исполнительный продюсер Расселл Ти Дейвис заявил, что ООН больше не хочет быть связанной с вымышленной организацией, и полное название ООН больше не будет использоваться. Тем не менее, «ЮНИТ» и сокращения «ООН» не переставали использоваться в телесериале. В 2008 году Дейвис объявил, что название организации будет изменено на «Единая разведывательная группа». Это новое имя было впервые упомянуто на экране в «Плане сонтаранцев», а также в 2008 году, в котором оно было указано в строке диалога, что Организация Объединенных Наций по-прежнему поддерживает блок с финансированием.

Создание 
В 2014 году в интервью Doctor Who Magazine редактор сценариев Терренс Дикс вспомнил, что присутствовал при «рождении» ЮНИТа во время производства многосерийного эпизода «Вторжение» (1968) оригинального сериала.

История

Предшественники 
В начале 20 века существовала организация LONGBOW, действовавшая от имени Лиги Наций. Считается, что именно это объединение послужило толчком к созданию ЮНИТа. LONGBOW единожды противостоял внеземной угрозе, однако не смог с ней справиться, поэтому группировку расформировали к началу Второй мировой войны (ПРОЗА: Справедливая война).

Реальным предшественником ЮНИТ является объединение ICMG, которое было сформировано специально для противостояния с инопланетной угрозой. Единственным отличием является, то, что ICMG работала только в Британии, а не на международном уровне. Эта организация была расформирована к 1960 году (ПРОЗА: Кто убил Кеннеди).

Толчком к образованию ЮНИТ является вторжение роботов Йети в лондонское метро. В это время полковник британской армии, Алистер Гордон Летбридж-Стюарт осознал опасность внеземной угрозы. В это же время он встретился со Вторым Доктором и его спутниками, которые помогли ему справиться с Йети (ТВ: «Паутина страха»).

Ранняя история

Формирование 
Причиной формирования ЮНИТ послужила заинтересованность ООН в инопланетной угрозе. Они прекрасно понимали, что, чем глубже в космос Земля отправляет свои зонды и космические корабли, тем больше о них узнают пришельцы. Их опасения подтвердил полковник Летбридж-Стюарт, который выступил с докладом о вторжении Йети (ПРОЗА: Кто убил Кеннеди; ТВ: «Острие из космоса»).

ООН решились на кардинальные действия. Они повысили Летбридж-Стюарта до звания бригадира и дали ему возможность создать организацию, которая оперативно действовала в подобной ситуации. Все средства были выделены министерству обороны Британии, однако ЮНИТ подчинялась напрямую Женеве (ПРОЗА: Кто убил Кеннеди; ТВ: «Вторжение», «Временной полёт»).

Алистер Гордон Летбридж-Стюарт 
Одно из первых дел, которым заинтересовалась ЮНИТ, стала организация IE, с которой было связано много странностей. Все агенты ЮНИТ, посылаемые в здание корпорации, не возвращались и не докладывали о себе. Лишь при помощи Второго Доктора, Джейми и Зои ЮНИТ удалось отправить на завод IE разведывательный вертолёт, который был атакован местной охраной.

Бригадир запросил разрешение на кардинальные действия у министра обороны Великобритании, однако тот был под влиянием Тобиаса Вогна, главы IE. Полномочия ему предоставила Женева. К этому времени Доктор выяснил, что корпорация собирается устроить вторжение киберлюдей. Ракеты, запущенные русскими, уничтожили корабли киберлюдей и вторжение было остановлено (ТВ: «Вторжение»).

Примечания

Ссылки 
 

ЮНИТ
Вымышленные спецслужбы
Вымышленные военизированные организации